Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala drugi rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva za 1998.

Ljestvice

Jug

Sjever

Doigravanje za 1.HVL 

Cavtat, iako je bio uspješniji u obje utakmice je odustao od nastupa u 1.HVL, te je Zadar promoviran u 1.HVL.

Poveznice 
 Prva hrvatska vaterpolska liga 1997./98.
 3. HVL 1998.

Izvori 
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.
 Vlatko Jadrešić: Betinski vaterpolo: 1953. – 2003., Zagreb, 2003.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

1998